2 miejscowości w Polsce:
 Bronisławki – wieś w woj. wielkopolskim, w powiecie gostyńskim, w gminie Gostyń
 Bronisławki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Ujście